Luisenburg steht für:
 Luisenburg-Felsenlabyrinth, ein Naturdenkmal im Fichtelgebirge
 Luisenburg-Festspiele, Festspiele auf einer Freilichtbühne beim oben genannten Felsenlabyrinth
 Luisenburg (Harz), ein ehemaliges Schlösschen
 Luisenburg (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Luisenburg (Wunsiedel), ein Stadtteil von Wunsiedel im Fichtelgebirge
Siehe auch:
 Luisenberg